Рамо́н Пердомо Платеро (; 31 декабря 1894, Монтевидео — 5 августа 1950, Сантус) — уругвайский футбольный тренер.

Карьера 
Платеро возглавлял сборную Уругвая на чемпионате Южной Америки, на котором уругвайцы одержали победу. В том же году сборной был выигран Кубок Ньютона, а два года спустя — Кубок Липтона. В 1919 году Рамон уехал в Бразилию, где возглавил «Флуминенсе», который одержал победу в розыгрыше чемпионата штата Рио-де-Жанейро. Недолго возглавлял «Сантос». В 1921 году он стал главным тренером клуба «Фламенго». 13 мая команда под его руководством провела первый матч, в котором сыграла вничью с «Бангу» 3:3. Всего под его руководством клуб сыграл 9 матчей, из которых выиграл три, а два свёл вничью. На следующий год уругваец стал тренером «Васко да Гамы». В первый же год клуб смог выиграть серию В чемпионата Рио-де-Жанейро, а в два последующих — два титула чемпиона штата. В период нахождения на посту главного тренера «Васко», Платеро возглавлял сборную Бразилии на южноамериканском чемпионате, где бразильцы выиграли серебряные медали. Затем тренер работал в «Ботафого», дважды в «Палмейрасе», «Васко» и «Сан-Паулу».

Достижения 
 Чемпион Южной Америки: 1917
 Обладатель Кубка Ньютона: 1917
 Обладатель Кубка Липтона: 1919
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1919, 1923, 1924

Примечания

Ссылки 
 Players and Coaches in all Four Main Teams of Rio de Janeiro
 Профиль на ogol.com.br

Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры сборной Уругвая по футболу
Тренеры сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Сан-Паулу»